Саламеа-ла-Реаль () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-Минера. Занимает площадь 240 км². Население — 3407 человек (на 2010 год). Расстояние — 67 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 La otra mirada
 Zalamea la Real
 Taekwondo Zalamea
 PSOE Zalamea

Города Уэльвы
Муниципалитеты Уэльвы